Zwass ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Zwass (1913–2001), Wirtschaftsexperte für die Länder des COMECON und Sachbuchautor
 Vladimir Zwass (* 1946), amerikanischer Wirtschaftsinformatiker